El nombre Sebastián García puede referirse a:
 Sebastián García de la Torre (s. XVIII), militar español en Venezuela.
 Sebastián García Martínez (1942-1986), historiador español.
 Sebastián García Martínez (19??-), senador español.
 Miguel Sebastián García (1984-), futbolista argentino.
 Gonzalo Sebastián García (1986-), futbolista argentino.
 Sebastián Félix García (1938-), futbolista argentino.
 Matías Sebastián García (1983-), futbolista argentino.